Gênero típico da lírica galaico-portuguesa (séculos XII-XIV), que inclui os seguintes subgêneros:
Cantigas de escárnio e maldizer
Cantiga de Amigo
Trovadorismo (cantigas de amor)

Outros usos
 Cantiga de candomblé
 Cantiga de roda — cantigas de brincadeiras infantis.
 Canção

Desambiguações de artes